Церетели може да се отнася за:
 Акаки Церетели (1840 – 1915), грузински поет и общественик
 Алексей Церетели (1848 – 1883), грузинско-руски дипломат